Danick Bouchard (né le  dans la ville de Québec, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir évolué cinq saisons au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Cataractes de Shawinigan, il fit ses premiers pas au niveau professionnel avec les River Rats d'Albany où il joua une partie au terme de la saison 2006-2007.

Par la suite, il a joué avec divers clubs de l'East Coast Hockey League et de la Ligue américaine de hockey.

Au milieu de la saison 2009-2010, il revient au Canada, afin de jouer avec le Caron et Guay de Trois-Rivières de la Ligue nord-américaine de hockey.

Le 15 décembre 2010, il s'en va en Suisse, alors qu'il se joint au HC Ajoie de la LNB.

En septembre 2011, il signe un contrat avec les Ours de Villard-de-Lans de la Ligue Magnus.

Après une saison avec les Dauphins d'Épinal, il signe en avril 2013 un contrat avec les Gothiques d'Amiens.

Il signe à nouveau pour la saison 2016-2017 en ligue Magnus avec Epinal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||27 ||2 ||0 ||2 ||17 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||62 ||12 ||6 ||18 ||49 ||11 ||3 ||1 ||4 ||9
|-
|2004-2005 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||69 ||17 ||11 ||28 ||60 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||66 ||29 ||24 ||53 ||45 ||10 ||3 ||8 ||11 ||4
|-
|2006-2007 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||68 ||54 ||42 ||96 ||51 ||4 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2006-2007 ||River Rats d'Albany ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Wildcatters du Texas ||ECHL ||19 ||13 ||6 ||19 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||56 ||18 ||19 ||37 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009||Royals de Reading ||ECHL ||4 ||1 ||0 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||River Rats d'Albany ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009||Monsters du lac Érié ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Royals de Reading ||ECHL ||36 ||9 ||11 ||20 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||15 ||6 ||9 ||15 ||15 ||6 ||4 ||5 ||9 ||4
|-
|2010-2011 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||21 ||17 ||21 ||38 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HC Ajoie ||LNB ||8 ||2 ||6 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Ours de Villard-de-Lans ||Ligue Magnus ||25||11||15||26||71||4||7||3||10||2
|-
|2012-2013 ||Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 24 || 23 || 17 || 40 || 24 || 11 || 10 || 12 || 22 || 12 
|-
|2013-2014 ||Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 26 || 24 || 27 || 51 || 14 || 5 || 3 ||2 || 5 || 6
|-
|2014-2015 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 25 || 12 || 11 || 23 || 22 || 5 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
|2015-2016 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus|| 25 || 16 || 14 || 30 || 8 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus|| 44 || 17 || 12 || 29 || 32 || 4 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 23 || 29 || 52 || 18 || 5 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 43 || 21 || 19 || 40 || 52 || 5 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2019-2020 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 39 || 30 || 26 || 56 || 26 || 4 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2020-2021 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || 9 || 9 || 18 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 20 || 17 || 37 || 25 || 16 || 2 || 1 || 3 || 11

|2011-2012 ||Ours de Villard-de-Lans ||CdF ||3||3||3||6||2|| || || || ||
|-
|2011-2012 ||Ours de Villard-de-Lans ||CdL ||5||1||2||3||4|| || || || ||

Références 

Naissance en février 1986
Naissance à Québec
Attaquant de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur du HC Ajoie
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Gagnant du trophée Charles-Ramsay